Вовненко Богдан Володимирович (1975-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вовненко Тетяна Олександрівна — завідувачка ферми колгоспу «Правда» Добровеличківського району, депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.